

Sigle 
Deep South Wrestling – ex federazione di wrestling statunitense, chiusa nel 2007

Altro 
 DSW – targa automobilistica del distretto di Świdnica (Polonia)